Илларио́н Алекса́ндрович Козло́в (, ) (6 февраля 1878, Казань, Казанская губерния, Российская империя—4 декабря 1933, Казань, ТатАССР, РСФСР, СССР) — советский композитор, скрипач, исследователь башкирской и татарской народной музыки.

Считается одним из основоположников тюркского музыкознания, внёсшим значительный вклад в развитие современной татарской музыкальной культуры.

Биография 
Родился 6 февраля 1878 года в городе Казань Казанской губернии Российской империи.

В 1896 году окончил музыкальную школу Рудольфа Августовича Гуммерта, у которого обучался классу композиции (классу скрипки обучался у К. Русса). Успешные выступления Козлова в ученических концертах были отмечены не только в местной, но и в столичной печати.

В 1900 году окончил Московскую консерваторию по классу скрипки (преподаватель — Войтех Гржимали) и на педагогическом отделении — по классу теории музыки (преподаватель — Сергей Иванович Танеев).

В начале 1900-х годов выступал с концертами в Санкт-Петербурге, Вене, Риге.

В 1905 году переехал в Казань, с 1907 года вёл активное участие в литературно-музыкальных вечерах и концертах для татарской аудитории и как сольный скрипач или пианист, и как пианист-аккомпаниатор татарских певцов и музыкантов. Исполнял гармонизации башкирских и татарских народных мелодий и собственные произведения. Концертную деятельность вёл до конца 1920-х годов.

В 1920—1922 годах — член Научной музыкально-этнографической ассоциации при Восточной консерватории.

Творчество 
Гармонизировал и обработал множество татарских и башкирских народных напевов, в том числе «Ашказар» («Ашкадар»), «Тафтиляу», «Салим-бабай», «Мухаммадия», «Апипа», «Галиябану», «Муслима» и других.

Кроме того, обрабатывал и чувашскую народную музыку, утверждая, на примере песни «Орешек», о том, что чувашская культура и музыка менее замкнуты, чем иные мусульманские культуры.

В 1896 году написал собственную «Татарскую мелодию» (или «Татарскую песню»).

Писал сюиты, песни.

Труды 

 Козлов, И. А. Башкирские народные песни. — 1926.
 Козлов, И. А. Пятизвучные и бесполутоновые гаммы в татарских и башкирских народных песнях и их музыкально-теоретический анализ // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете имени В. И. Ульянова-Ленина. — Казань, 1928. — Том 34. — Вып. 1—2.

Кроме того, в период работы в Научной музыкально-этнографической ассоциации при Восточной консерватории, в 1921—1922 годах написал:

 Козлов, И. А. О народной музыке северных мусульман России. — 1921 (или «Народная музыка северных мусульман России»).
 Козлов, И. А., Малов, С. Е. Песни тюркских племён Западного Китая. — 1922.
 Козлов, И. А. О татарской песне, тексте и мелодии, равно как и гармонизации.
 Козлов, И. А. О ходе развития театра и музыки у казанских татар.

Примечания

Литература 

 Ихтисамов, Х. С. Козлов Илларион Александрович // Том 3. З—К / гл. ред. д. ф.-м. н., проф., акад. М. А. Ильгамов. — Уфа: Государственное автономное учреждение науки Республики Башкортостан «Научно-издательский комплекс „Башкирская энциклопедия“», 2007. — 672 с. — (Башкирская энциклопедия). — 7 тыс. экз. — ISBN 978-5-88185-064-7.
 Кондратьев, М. Г. Козлов Илларион Александрович // Том 2. Ж— Л / гл. ред. В. С. Григорьев ; Государственное бюджетное учреждение науки Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук». — Чебоксары: Акционерное общество «Чувашское книжное издательство», 2008. — 491 с. — (Чувашская энциклопедия). — 5 тыс. экз. — ISBN 978-5-7670-1471-X.
 Салитова, Ф. Ш. Козлов Илларион Александрович // Том 3. К—Л / гл. ред. д. ф. н. М. Х. Хасанов ; Институт Татарской энциклопедии и регионоведения государственного бюджетного учреждения науки Республики Татарстан «Академия наук Республики Татарстан». — Казань: Татарская энциклопедия, 2006. — (Татарская энциклопедия).

Дополнительная литература 

 Атанова, Л. П. Собиратели и исследователи башкирского музыкального фольклора. — Уфа, 1992.
 Смирнов, Л. М. Жизнь в музыке. — Казань, 1972.

Композиторы по алфавиту
Композиторы XX века
Композиторы СССР
Скрипачи по алфавиту
Скрипачи XX века
Скрипачи СССР
Выпускники Московской консерватории